Södra Hällsjön kan syfta på:

Byar 
 Hällsjön, Smedjebackens kommun

Sjöar 

Södra Hällsjön, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (18,8 ha)
Södra Hällsjön, Dalarna, sjö i Vansbro kommun,  (17,2 ha)

Se även
Hällsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn